Pedro Nogueira de Castro (Pau dos Ferros,  — Florianópolis, ) foi um militar brasileiro.

Pai de Pedro José de Castro.

Foi prefeito interino de Braço do Norte, nomeado pelo governador Irineu Bornhausen.

Prefeitos de Braço do Norte
Naturais de Pau dos Ferros
Militares de Santa Catarina